Лаптенки — название населённых пунктов в России:

 Лаптенки — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Лаптенки — деревня в Тужинском районе Кировской области.